Zwarte Dood, pandemie in de veertiende eeuw
 Pest (ziekte), de infectieziekte die onder meer de Zwarte Dood tot gevolg had